Paul Williams peut désigner :
 Paul Williams (1915-2002), un musicien américain de rhythm and blues, chanteur et saxophoniste ;
 Paul Williams, dit Billy Paul (1934-2016), un chanteur de soul américain ;
 Paul Williams (1939-1973), un chanteur de soul américain, membre du groupe The Temptations ;
 Paul Williams (1940-), un auteur-compositeur-interprète et acteur américain ;
  (1943-), un réalisateur de cinéma et de télévision américain ;
 Paul S. Williams (1948-2013), un journaliste et écrivain américain sur la musique et la science-fiction ;
 Paul Williams (1960-), un personnage de fiction du feuilleton télévisé Les Feux de l'amour ;
 Paul Williams (1968-), un homme d’Église britannique ;
 Paul Williams (1972-), un homme politique britannique ;
 Paul Andrew Williams (1973-), un producteur, réalisateur et acteur britannique ;
 Paul Williams (1981-), un boxeur américain ;
 Paul Williams (1983-), un joueur de rugby à XV international samoan ;
  (1985-), un joueur de rugby à XV néo-zélandais devenu arbitre.